MMX — эта аббревиатура имеет следующие значения:

 MMX (Multimedia Extensions — мультимедийные расширения) — процессорная технология; коммерческое название дополнительного набора инструкций, выполняющих характерные для процессов кодирования/декодирования потоковых аудио/видео данных действия за одну машинную инструкцию.
 MMX — Мультимедиа холдинг.
 MMX — число 2010 в римской системе счисления.
 MMX () — японская миссия по доставке на Землю образцов грунта с Фобоса

См. также 
 MMXEXT (Extended MMX, также известное как EMMI (Extended Multi-Media Instructions)) — расширение набора инструкций MMX, предложенное компанией Cyrix.